Bodenverbesserung bezeichnet Maßnahmen zur Verbesserung des Bodens
 in der Landwirtschaft, siehe Bodenerosion#Vorsorge
 in der Landwirtschaft, siehe Melioration
 im Bauwesen, siehe Baugrund#Baugrundverbesserung
 in Umweltschutzprogrammen, siehe Bioremediation